Ženská dvouhra Miami Open 2018 probíhala ve druhé polovině března 2018. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž třináct postoupilo z kvalifikace. Jednalo se o poslední ročník konaný v Crandon Parku, na dvorcích floridského ostrovního města Key Biscayne. Obhájkyní titulu byla britská světová čtrnáctka Johanna Kontaová, kterou v osmifinále vyřadila Američanka Venus Williamsová.

Američanka Danielle Collinsová se stala první kvalifikantkou v historii Miami Masters, jež postoupila do semifinále. Bodový zisk ji následně posunul na kariérní maximum, když figurovala na 53. místě.

Vítězkou se stala třináctá nasazená 25letá Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále za 1.33 hodin zdolala lotyšskou světovou pětku Jeļenu Ostapenkovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a první v kategorii Premier Mandatory. Udržela tak finálovou neporazitelnost, když všech šest závěrečných bojů na túře WTA vyhrála. Trofej jí zajistila debutový posun do elitní světové desítky, když jí 2. dubna 2018 patřila 9. příčka žebříčku WTA, z níž odsunula Kvitovou. Po výhře na zářijovém US Open 2017 ztratila Stephensová formu a prohrála šest dalších utkání, rovněž tak v sezóně 2018 si od ledna připsala jen tři vyhrané duely ze čtyř turnajovývh startů. V Miami však cestou pavoukem vyřadila čtyři vítězky grandslamu.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Océane Dodinová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2018